|-
| 27201 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27202 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27203 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27204 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27205 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27206 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27207 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27208 Jennyliu ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27209 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27210 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27211 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27212 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27213 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27214 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27215 - ||  || 11 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27216 - ||  || 9 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27217 - ||  || 14 februarie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27218 - ||  || 18 februarie 1999 || Haleakala || NEAT
|-
| 27219 - || 1999 EL || 9 martie 1999 ||  || 
|-
| 27220 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27221 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27222 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27223 ||  || 7 aprilie 1999 ||  || , T. Urata
|-
| 27224 - ||  || 10 aprilie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27225 - ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27226 - ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27227 - ||  || 7 aprilie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27228 - ||  || 9 mai 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 27229 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27230 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27231 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27232 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27233 Mahajan ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27234 - ||  || 6 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 27235 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27236 Millermatt ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27237 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27238 Keenanmonks ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27239 O'Dorney ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27240 - ||  || 12 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27241 Sunilpai ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27242 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 27243 - ||  || 28 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 27244 Parthasarathy ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27245 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27246 - ||  || 2 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 27247 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 27248 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27249 - ||  || 28 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 27250 - || 1999 XB || 1 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27251 - ||  || 5 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27252 - ||  || 5 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27253 Graceleanor ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27254 Shubhrosaha ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27255 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27256 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27257 Tang-Quan ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27258 Chelseavoss ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27259 - ||  || 13 decembrie 1999 ||  || 
|-
| 27260 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27261 Yushiwang ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27262 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27263 Elainezhou ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27264 Frankclayton ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27265 - ||  || 4 decembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27266 - || 1999 YH || 16 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 27267 Wiberg ||  || 28 decembrie 1999 ||  || 
|-
| 27268 - ||  || 31 decembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27269 - ||  || 3 ianuarie 2000 ||  || , 
|-
| 27270 Guidotti ||  || 2 ianuarie 2000 || San Marcello || , 
|-
| 27271 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27272 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27273 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27274 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27275 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27276 Davidblack ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27277 Pattybrown ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27278 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27279 Boburan ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27280 Manettedavies ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27281 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27282 Deborahday ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27283 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27284 Billdunbar ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27285 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27286 Adedmondson ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27287 Garbarino ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27288 Paulgilmore ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27289 Myrahalpin ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27290 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27291 Greghansen ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27292 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27293 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27294 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27295 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27296 Kathyhurd ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27297 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27298 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27299 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 27300 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-